Гусейн Гулу хан () — пятый и последний правитель Бакинского ханства.

Биография

Приход к власти 
В 1792 году скончался бакинский хан Мухаммед-Кули-хан, после чего началась борьба за власть. По настоянию кубинского хана Шейх-Али-хана, сына Фатали-хана, бакинским ханом был провозглашён Мирза-Мухаммед-хан, племянник Мухаммад-Кули-хана и в то же время племянник Фатали-хана. Но он был ханом недолго. Недовольная им бакинская знать изгнала его из Баку и провозгласила ханом другого племянника Мухаммед-Кули-хана Хусейн-Кули-агу. Азербайджанский историк и писатель Аббас-Кули-ага Бакиханов, сын Мирза-Мухаммед-хана, в своём сочинении «Гюлистан-и Ирам» писал, что в 1206 году хиджры (1792 год) скончался «Мухаммад-Кули-хан Бакинский, щедрый, с большими способностям, но жестокий владетель. Племянник его, Хусейн-Кули-ага, сын Хаджи-Али-Кули-аги, по старанию своего зятя Касым-бека, сына Мансурхан-бека и других приверженных беков провозглашён ханов Бакинским». Таким образом, в 18 лет Хусейн-Кули-ага стал ханом. Новый хан лишил Мирзу-Мухаммед-хана половины доходов от нефтяных источников и соляных копей, назначенных ему прежним ханом, и Мирза-Мухаммед-хан со своей семьей возвратился в Кубу, к Шейх-Али-хану.

Принятие русского подданства 

В 1790-х годах в Иране усиливается власть Ага-Мухаммед-хана Каджара, который отправил к ханам своих посланцев с требованием подчиниться его власти, угрожая войной в случае неповиновения. Видя усиление Ага-Мухаммед-хана, русское правительство после окончания русско-турецкой войны стало проводить активную политику в деле подчинения России азербайджанских ханств. В конце 1792 года Хусейн-Кули-хан начал переговоры с Россией по вопросу о переходе его в подданство России. Однако эти шаги хана вызвали недовольство Шейх-Али-хана, который задержал в Дербенте чиновника Хусейн-Кули-хана, ехавшего с прошением на имя императрицы Екатерины II, но посланец успел послать депеши генералу Гудовичу другим путём.

19 апреля 1793 года последовало высочайшее повеление о принятии Хусейн-Али-хана со своей областью в российское подданство. Но в июле 1793 года Шейх-Али-хан отправил Гудовичу своего чиновника с прошением о принятии его в российское подданство, упоминая среди подвластных ему земель и Баку. Таким образом, считая Баку своим владением, Шейх-Али-хан, который в это время уже считался подданным России, в середине 1794 года направился с войсками, чтобы взять город. Но узнав о нападении на Шекинское ханство, отправился на помощь, оставив Мирза-Мухаммед-хана с тысячным отрядом в 14 верстах от Баку, у нефтяных источников селения Балаханы.

Находясь недалеко от Баку, Мирза-Мухаммед-хан не пропускал в город никаких товаров и, захватив соляные озёра и нефтяные колодцы, лишил Хусейн-Кули-хана источников доходов. Так продолжалось вплоть до начала 1795 года, когда Хусейн-Кули-хан отправил к генералу Гудовичу в Астрахань посланца (Манаф-бека), в которой он жаловался на действия Шейх-Али-хана, просил о помощи и изъявил желание от себя и всех жителей города Баку вступить в вечное подданство России. Генерал Гудович написал Шейх-Али-хану, чтобы тот не разорял Баку и посоветовал ему «миролюбиво разделаться с Бакинским ханом». В том же 1795 году Хусейн-Кули-хан выступил из Баку с войском, разбил Мирза-Мухаммед-хана, а его самого с семейством привёз в Баку. Мустафа-хан ширванский взялся помирить Шейх-Али-хана и Хусейн-Кули-хана. Осенью 1795 года к Шейх-Али-хану вернулась из Баку его невеста Зиба-Ниса-Бегим (сестра Мирза-Мухаммед-хана), на которой он женился, а также тёща и шурин со всем семейством. С бакинским ханом был заключён мир на условии, что получаемые от Баку доходы будут делиться на три части: одну — бакинскому хану, другую — Шейх-Али-хану, третью — Мирзе-Мухаммед-хану. В декабре 1795 года последовало высочайшее повеление о принятии Хусейн-Кули-хана в российское подданство. Статьи документа о принятии его в русское подданство гласили следующее:

Желание бакинского хана принять российское подданство объясняется тем, что он, учитывая сложившуюся политическую обстановку — постоянную угрозу со стороны Ирана, Турции, России и дербентского хана, стремился найти надёжную защиту своим владениям и спасти их от разорения и грабежа.

Сдача Баку русским войскам 

В конце 1795 года Ага-Мухаммед-хан Каджар начал свои походы в Закавказье. 12 сентября 1795 года он взял Тифлис, а вскоре направил 20 тысяч своего войска на Шемаху, которая была взята и разграблена. Ага Мухаммед отправил ко всем «адербайджанским» и дагестанским владетелями свой фирман:

Большая часть владельцев отказалась повиноваться шаху, за исключением Шейх-Али-хана, который опасаясь, что союз с Российской империей будет стоить ему власти в его ханстве, отправил богатые подарки правителю Ирана.

В ответ на действия Ага-Мухаммед-хана русское правительство начало стремиться к утверждению своей власти в Закавказье. Весной 1796 года по приказу Екатерины II был начат большой поход царских войск под командой графа Валериана Зубова в Закавказье. 10 мая был взят Дербент. 24 мая царские войска двинулись на Баку, и пройдя 20 верст, расположились у реки Рубас, куда к главнокомандующему прибыли посланцы Хусейн-Кули-хана, которые объявили, что хан со всеми своими подданными покоряется монаршей воле.

8 июня к бакинскому хану был послан офицер генерального штаба, который остановился лагерем на правом берегу реки Гильгиль, куда 13 июня прибыл Хусейн-Кули-хан и поднёс ключи от Баку. В тот же день для взятия Баку был послан генерал-майор Рахманов с 3 батальонами пехоты, 2 эскадронами конницы и 3 орудиями полевой артиллерии. Рахманов оккупировал Баку, а Каспийская флотилия вошла в Бакинскую бухту. В Баку разместился гарнизон российских войск. В начале 1797 года комендантом города был назначен князь Цицианов.

Вывод русских войск и дальнейшая политика 
6 ноября 1796 года умерла императрица Екатерина II. Вступивший на престол Павел I приказал Зубову немедленно вернуться со всеми войсками в Россию. В декабре начался вывод войск, а последние части покинули Баку в марте 1797 года.

В свою очередь, будучи уже шахом, Ага-Мухаммед Каджар взял Шушу. Он два раза вызывал Хусейн-Кули-аха в Шушу, но тот не повиновался. Тогда шах прислал к нему из Шуши нарочного, доставившего его к своему государю. После упрёков и брани за сдачу города Баку русским войскам Ага-Мухаммед-шах приказал взять Хусейн-Кули-хана под стражу, грозя казнить его. Семейство и родственников хана велено было схватить и отослать в Тегеран, а также изготовить указ, согласно которому Баку переходил в управление Шейх-Али-хана, которого Ага-Мухаммед ещё в 1795 году назначил наибом всего Ширвана. Но на следующий день, 12 мая, шах был убит, а его войско в беспорядке покинуло Шушу.

После получения известия о смерти шаха Мирза Мухаммед-хан, находившийся тогда в Кубе, отправился в Баку для овладения ханством, но Хусейн-Кули-хан, запершись в крепости, приготовился удерживать свои права. После длительных переговоров ханство было разделено на две части: Хусейн-Кули-хан остался в Баку, а Мирза-Мухаммед-хан — в селении Маштага, где построил новую крепость.

После убийства Ага-Мухаммед-шаха Каджара его преемником стал его племянник Фетх-Али-шах. Хусейн-Кули-хан, опасаясь нашествия нового шаха, совместно с другими ханами отправил к шаху послов с поздравлениями, подарками и просьбой не оставлять их покровительство.

22 января 1800 года в Баку прибыл российский консул в Иране Скибиневский и потребовал от Хусейн-Кули-хана удовлетворения русских купцов, у которых была отнята большая сумма денег. Но когда хан отказался, капитан флота Мочаков по требованию консула 6 февраля подверг пушечному обстрелу с корабля «Кизляр» город Баку. Хусейн-Кули-хан признал себя виновным и удовлетворил требование купцов. а также уплатил старые долги по векселям и другим купцам. Кроме того, по требованию Скибиневского Хусейн-Кули-хан принял продиктованные консулом правила обращения с русскими купцами.

1 марта 1801 года на российский престол вступил Александр I. Посланец Хусейн-Кули-хана прибыл в Петербург чтобы поздравить императора со вступлением на престол и по другим делам. В 1803 году Хусейн-Кули-хан, поддерживаемый Мустафа-ханом ширванским, овладел крепостью Маштага, где осел Мирза-Мухаммед-хан.

Взятие Баку и упадок ханства 
Ограбление подданными Хусейн-Кули-хана русских и дагестанских купцов с судов, выкинутых штормом на берег во владениях бакинского хана, послужило предлогом для активной подготовки России к захвату Баку. Царское правительство стремилось занять город Баку мирным путём. В результате переговоров Цицианова в начале 1803 года было достигнуто соглашение с посланцем бакинского хана Аллахверди-беком об уступке города Баку России. 24 апреля 1803 года Цицианов просил Воронцова отрядить в его распоряжение два полка (из Тамани и Крыма) для помещения гарнизона в Баку и занятия других пунктов, лежащих около города. Однако в 1804 году по настоянию бакинской и шемахинской знати соглашение с посланцем хана было расторгнуто Хусейн-Кули-ханом.

Деятельность генерального консула в Баку Скибиневского вызвала недовольство ханской власти, и в начале 1804 года Скибиневский был изгнан ханскими приверженцами из Баку, при этом было убито 7 его солдат.

В апреле 1803 года главнокомандующий на Кавказе генерал Цицианов представил императору Александру I проект занятия ряда крепостей и городов в Закавказье, в том числе и Баку. Проект получил одобрение, и в течение 1803—1805 гг. Россия захватила несколько ханств: Гянджинское, Карабахское, Шекинское и Шемахинское. В 1805 году в Бакинскую бухту вошла русская эскадра под начальством генерал-майора Завалишина и приступил к осаде города. Хусейн-Кули-хан отправил посланца к Завалишину, который в ответ заявил, что послан императором занять Баку и потребовал немедленной сдачи города. Хусейн-Кули-хан просил отсрочки для дачи ответа. 15 апреля, когда прошёл срок и город не сдался, Завалишин высадил на берег десант, но на помощь бакинскому хану подошли Шейх-Али-хан кубинский и Нух-бек дербендский с частью персидского войска. Потерпев после нескольких сражений поражение, русские сели на суда и отправились на остров Сары близ Ленкорани.

27 декабря 1805 года Цицианов сообщил Александру I, что сам идёт с войском на Баку, на помощь Завалишину. В начале февраля 1806 года Цицианов, идущий с большой армией, соединился в 2 верстах от Баку с десантными войсками генерал-майора Завалишина и начал переговоры с Хусейн-Кули-ханом о сдаче крепости русским. Русские войска остановились лагерем недалеко от крепости у Нахыр-булага. 8 февраля того же года Хусейн-Кули-хан в сопровождении своей свиты вышел из крепости для поднесения князю Цицианову городских ключей. В то самое время, как Цицианов принимал ключи, он и находившийся рядом с ним князь Эристов внезапно были убиты двумя лицами из свиты хана. Одного из них местные старожилы называли Ахмед-беком — знатным бакинцем. Тело Цицианова было изрублено на месте, а голова доставлена Фетх-Али шаху в Иран. Убийство произошло недалеко от Северных Шах-Аббасовских ворот. Узнав о смерти Цицианова, русская армия отступила. По словам Бакиханова Цицианов был убит двоюродным братом Хусейн-Кули-хана по матери Ибрагим-беком.

После убийства Цицианова все ханы, кроме Шамхала, выступили против русских и объявили себя независимыми. В это время в Ширван прибыл наследник персидского престола Аббас-Мирза, к которому в Ахсу явлились Шейх-Али-хан и Хусейн-Кули-хан. В мае 1806 года для захвата Баку, Кубы и Дербента был направлен генерал Глазенап с отрядом 2500 человек. 21 июня был взят Дербент, куда через месяц прибыл генерал Булгаков, который сначала отправился в Кубу, а оттуда в Баку с присоединившимся к нему Мирза-Мухаммед-ханом.

Приближаясь к Баку, Булгаков встретился у горы Беш-Бармак с приближённым Хусейн-Кули-хана Казем-беком, отправившегося по приказу хана со знамёнами и ключами от крепости. Булгаков обещал, что и хан и жители Баку не пострадают. Хусейн-Кули-хан, боясь наказания, бежал со свой семьей в Кубу, а оттуда в Ардебиль. Бакинское ханство было ликвидировано. Хусейн-Кули-хан, его семья и приближённые обосновались в селении Бары близ Ардебиля, где до сих пор некоторых жителей называют бакинцами.

В период войны между Персией и Россией за Закавказье (1826—1828) Хусейн-Кули-хан с отрядом персидских войск пытался выбить русский гарнизон из Баку, но потерпел поражение.

Хусейн-Кули-хан умер в Ардебиле в 1845 году. Его тело было отправлено в Кербела.

Семья 
У Хусейн-Кули-хана было восемь жён: Зейнет-бикэ, Фатьма султан-бикэ, Фатьма-ханум, Хаджет-ханум, Бегистан-ханум, Хош-эндам-ханум, Зейни Шереф-ханум и Гюлистан-ханум.

От них у него было пять сыновей: Лютф-Али-хан, Искендер-хан, Нух-хан, Салман-хан и Муса-хан (от Гюлистан-ханум); и 17 дочерей: Фатьма-Султанет-бикэ, Бедр-Джехан-ханум, Сахиб-султан-бикэ, Хуршид-ханум, Умми-Селемэ-ханум, Саадет-бегим-ханум, Зейнеи-бегим-ханум, Шериф-ханум, Ашиэ-бегим-ханум, Чимназ-ханум, Тиле-бегим-ханум, Рухсарэ-бегим-ханум и пять дочерей, имена которых неизвестны.

Существующее ныне потомство по прямой мужской линии не известно.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 История Азербайджана. Краткий очерк. — Баку, 1941.
 Бутков П. Г. Материалы для новой истории Кавказа. Ч. 1—3. — , 1869.

Похороненные в Кербеле
Бакинские ханы